Cet article relate le parcours de l'équipe de Tunisie de handball masculin lors du championnat du monde 2015 organisé au Qatar du 15 janvier au . Il s'agit de la  de la Tunisie aux championnats du monde.

Quatrième du Groupe B, la Tunisie s'est qualifiée pour les huitièmes de finale où elle est battue par l'Espagne (20-28). Elle termine ainsi la compétition à une décevante  qui sonne le glas de Sead Hasanefendić et de son staff, limogé dès le lendemain de la défaite.

Qualification 
Finaliste du championnat d'Afrique des nations 2014, la Tunisie obtient à cette occasion sa qualification pour le championnat du monde 2015.

Matchs de préparation

Effectif pour la compétition 
L'effectif de l'équipe nationale pour le championnat du monde 2015 est composé de :

Parmi les joueurs participant à la compétition, on peut noter la présence de Heykel Megannem et de Wissem Hmam qui avait pourtant annoncé leur retraite internationale.

Phase de groupe (groupe B) 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Phase finale (huitièmes de finale) 

 Feuille de match

Statistiques

Buteurs

Gardiens de but

Références

Voir aussi 
 Équipe de Tunisie masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2015

monde 2015
Tunisie
Sport en Tunisie en 2015